Amato est un nom propre italien, nom de famille issu du prénom , et toponyme.

Patronyme 

 Angelo Amato (1938-), archevêque catholique italien, préfet de la congrégation pour les causes des saints ;
 Donna Amato (née au ), pianiste américaine ;
 Eduardo Amato (1938-), peintre italien contemporain ;
  (1979-), scénariste et réalisateur italien ;
 Giovanni Antonio di Amato le Jeune (1535-1598), peintre italien ;
 Giuliano Amato (1938-), homme politique italien, ministre de l'intérieur du gouvernement Romano Prodi II de 2006 à 2008 ;
 Giuseppe Amato (1899-1964), acteur, scénariste, réalisateur et producteur italien ;
 Jean-Marie Amato (1926-1961), comédien français ;
 Jezabelle Amato, actrice française ;
 Michele Amato (1682-172), théologien italien ;
 Mirella Amato, spécialiste de bière canadienne ;
 Nicolas Amato (1893-1976), acteur français ;
 Sara Amato (1980-), catcheuse et entraîneur de catch américaine ;
 .

Toponyme 

 Amato, commune italienne de la province de Catanzaro dans la région Calabre en Italie.

Politique 
 Groupe Amato, groupe de personnalités politiques chargées de proposer une réécriture de la Constitution européenne

Entreprise 
 Amato Frères, entreprise congolaise spécialisée dans les huiles et le savon

Musique
 Opéra Amato, compagnie d'opéra new-yorkaise